Патрино — название населённых пунктов:

Россия 
 Патрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Патрино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Патрино — бывшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.